renvoie à un lieu de jonction entre routes, cours d'eau...

Il peut aussi désigner :

Patronyme 
Ochiai est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , doubleur japonais ;
 , pratiquant d'arts martiaux et acteur japonais ;
 , manager sportif et ancien joueur de baseball japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , réalisateur et scénariste japonais ;
 , samouraï japonais ayant porté sur son étendard une image de Torii Suneemon ;
 , acteur japonais ;
 , poète japonais né  ;
 , tireur sportif japonais ;
 , doubleuse japonaise ;
 , joueur de basketball japonais.

Toponymie 
 Dolinsk, ville de l'oblast de Sakhaline, en Russie, anciennement appelé  sous occupation japonaise ;
 , ancien bourg du district de Maniwa, dans la préfecture d'Okayama ;
 , ancien bourg du , dans l'ancienne ville de Tokyo ;
 La , dans la préfecture de Hokkaido ;
 La gare d'Ochiai, dans le métro de Tokyo.

Homonymie de patronyme japonais